Relapse může znamenat
 Relapse – album zpěváka Eminema
 Relapse (album, Ministry) – album skupiny Ministry
 Relapse Records – americké metalové hudební vydavatelství

podobná slova
 relaps – návrat příznaků onemocnění